Klingenthal kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Klingenthal (Duitsland), een stadje in het zuidwesten van de Duitse deelstaat Saksen
Klingenthal (Frankrijk), een gehucht in het zuiden van het Franse departement Bas-Rhin